TrueBSD — это операционная система (LiveDVD), основанная на коде FreeBSD. Начиная с версии 2.0, основывается на FreeBSD 7. TrueBSD способна загружаться с DVD-диска, без участия накопителя на жёстких магнитных дисках. Установка ПО производится стандартной для FreeBSD системой портов и пакетов.

Цель проекта 
Предоставить пользователям простую в обращении настольную операционную систему, включающую в себя все возможности ядра FreeBSD и свободно-распространяемого программного обеспечения.

Состав 
В состав TrueBSD входит следующее программное обеспечение:

 Оконные менеджеры KDE3, GNOME, Openbox, ion3, wmii, evilwm;
 Веб-браузеры firefox, konqueror, opera, elinks, lynx;
 FTeP-клиенты ftp, gftp;
 Клиенты СУБД MySQL и PostgreSQL;
 Mail/News-клиент kmail, claws-mail;
 IM/IRC-клиенты Pidgin, kopete, tkabber, qutIM;
 Текстовые редакторы emacs, vim/gvim, gedit, geany;
 Текстовый процессор AbiWord, OpenOffice.org Writer;
 Программа просмотра рисунков gqview;
 Поддержка box-модемов;
 Программы для проверки файловых систем;
 Программы по восстановлению файловых систем;
 Программы для тестирования компьютера и сети;
 Сетевые утилиты (LAN, modem, Bluetooth, dial-up, VPN, Wireless);
 Удаленное управление (ssh, telnet, rdesktop);
 Сканеры портов (и сервисов) Nessus, nmap;
 Файерволлы ipfw, iwpf, pfq;

Варианты поставки 
Начиная с версии 2.0-RC1 TrueBSD распространяется на одном DVD диске.

Краткая история версий 
 TrueBSD 2.0-RELEASE.
 TrueBSD 2.0-RC2 15 ноября 2008.
 TrueBSD 2.0-RC1 — 23 ноября 2007.
 TrueBSD 0.11-RELEASE — 11 ноября 2006.
 TrueBSD 0.1-RC1 — 7 июля 2006.
 TrueBSD 0.1-BETA2 19 июня 2005.
 TrueBSD 0.1-BETA1 2 июня 2005.

Ссылки 
 Официальный сайт проекта
 Сообщество русскоязычных пользователей
Обзоры
 
 

ОС семейства FreeBSD